Typ 99 steht für:
 Type 99, ein chinesischer Kampfpanzer
 Typ 99 (Panzerhaubitze), eine japanische Panzerhaubitze der Selbstverteidigungsstreitkräfte
 Typ 99 Haftmine, eine japanische Panzer- und Antifahrzeugmine im Zweiten Weltkrieg
 Arisaka Typ 99, ein japanisches Ordonnanzgewehr im Zweiten Weltkrieg
 Heerestyp 99 Schlachtflugzeug, ein Flugzeug der Kaiserlich Japanischen Heeresluftstreitkräfte
 Typ 99 Leichtes Maschinengewehr der Kaiserlichen Japanischen Streitkräfte im Zweiten Weltkrieg
 Typ 99 Maschinenkanone Flugzeug-Bordwaffe der Kaiserlich Japanischen Marineflieger im Zweiten Weltkrieg
 Typ 99 10-cm-Gebirgsgeschütz, ein Gebirgsgeschütz des Kaiserlich Japanischen Heeres im Zweiten Weltkrieg
 Peugeot Typ 99, Automodell des französischen Automobilherstellers Peugeot

Abkürzung